Busy Philipps – attrice statunitense
 Chris Philipps – calciatore lussemburghese
 Christoph Philipps – cestista tedesco